Пітер Генрі (славіст)
 Абрахамс Пітер Генрі - письменник
 Пітер Генрі - британський актор.